La Chaize ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Vendée:

 La Chaize-Giraud
 La Chaize-le-Vicomte

Chaize ist der Familienname folgender Personen:

 François Chaize (1882–1949), französischer Missionar
 Patrick Chaize (* 1963), französischer Politiker (Les Republicains) und Senator

Siehe auch:

 Lachaise
 La Chaise